Ben Tharsuinn kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Beinn Tharsuinn, berg i Highland, Skottland, 
 Beinn Tarsuinn (Highland), berg i Highland, Skottland,